Martínez est un nom propre hispanique et Martinez sa forme francisée ou, plus rarement, une variante graphique de Martinet.

Étymologie 
Martínez est un nom de famille hispanique composé du prénom Martín (traduction espagnole de Martin) et du suffixe à valeur patronymique -ez qui signifie « fils de ». Martínez signifie donc « fils de Martín », comme Sánchez est le fils de Sancho ou Fernández le fils de Fernando.

En France, la forme Martinez prononcée \-ɛz\ est la transcription de Martínez par simplication orthographique à cause de l’absence du i accent aigu en français ; prononcée \-ɛ\ ou \-e\ c’est aussi la variation régionale propre aux Hauts-de-France de Martinet, hypocoristique de Martin.

Variantes 
 Portugal : 
 France : Martinet

Nom de famille 
Martinez ou Martínez est notamment porté par : 
 Agustín Martínez (1975-), romancier et scénariste espagnol, auteur de roman policier ;
 Agustín Álvarez Martínez (2001-), footballeur uruguayen ;
 Alec Martinez (1987-), joueur de hockey sur glace américain ;
 Alexander Martínez (1977-), athlète suisse d'origine cubaine, spécialiste du triple saut ;
  ;
  ;
 Antonio Martínez (1922–1993), entomologiste argentin spécialiste des coléoptères ;
 Alfonso Martínez de Toledo (vers 1398-1470), ecclésiastique et homme de lettres espagnol ;
 Anna Maria Martínez Sagi (1907-2000), artiste, journaliste et pionnière du sport féminin espagnol ;
 Ariel Martínez (1986-), footballeur cubain ;
 Arnau Martínez (2003-), footballeur espagnol ;
 Arnaud Martinez (1976-), joueur de rugby à XV français ;
 Arsenio Martínez-Campos Antón (1831-1900), militaire et homme politique espagnol ;
 Bernardo García Martínez (1946-2017), historien, géographe, chercheur et académicien mexicain ;
 Bob Martinez (1934-), homme politique américain ;
 Bobby Martinez (1982-), surfeur américain ;
 Brenda Martinez (1987-), athlète américaine ;
  ;
 Carole Martinez (1966-), écrivain français ;
 Cecilia Martinez (1947-), ancienne joueuse de tennis américaine ;
 Célia Martinez (1992-), skieuse de vitesse française ;
 Cléa Martinez (1995-), skieuse de vitesse française ;
 Clément Martinez (1996-), joueur de rugby à XV français ;
 Clever Martínez (1990-), coureur cycliste vénézuélien ;
 Cliff Martinez (1954-), musicien et compositeur américain ;
 
  ;
 Cyrille Martinez (1973-), écrivain, poète et performeur français ;
 Damián Martínez (1979-), coureur cycliste cubain ;
  ;
 Dave Martinez (1964-), joueur de baseball américain ;
 Delfina Martínez (1988-), militante pour les droits LGBT uruguayenne ;
 Denis Martinez (1941-), peintre français ;
 Dennis Martínez (1955-), joueur de baseball nicaraguayen ;
 Diego Martínez Barrio (1883-1962), homme politique espagnol ;
 Dikki John Martinez (1991-), patineur artistique philippin ;
 Edgar Martínez (1963-), joueur de baseball portoricain ;
 Edgardo Rivera Martínez (1933-2018), écrivain péruvien ;
  ;
 Edymar Martinez (1995-), mannequin et reine de beauté vénézuélienne ;
 Egoi Martínez (1978-), cycliste espagnol ;
 Emmanuel Martinez (1882-1973), fondateur de l’hôtel Martinez à Cannes ;
  ;
 Estíbaliz Martínez (1980-), gymnaste rythmique espagnole ;
 Fele Martinez (1975-), acteur espagnol ;
 Flora Martínez (1977-), actrice colombienne et canadienne ;
 Francisco Álvarez Martínez (1925-2022), cardinal espagnol, archevêque de Tolède ;
 Francisco Javier Martínez Fernández (1947-), Archevêque de Grenade ;
 Francisco Martínez de la Rosa (1787-1862), écrivain et homme politique espagnol ;
 Freddy González Martínez (1975-), coureur cycliste colombien ;
 Gérald Martinez (1955-), joueur français de rugby à XV ;
 Gilberto Martínez (1979-), footballeur costaricien ;
 
 Henriette Martinez (1949-), femme politique française ;
 Jacinto Benavente y Martínez (1866-1954), écrivain espagnol ;
 Jacques Martinez (1944-), peintre et sculpteur français ;
 Jaime Gavilán Martínez (1985-), footballeur espagnol ;
 Jana Martínez (2002-),  joueuse espagnole de hockey sur gazon ;
 Javi Martínez (1988-), footballeur espagnol ;
 Javi Martínez (1988-), footballeur espagnol ;
 Jean Christophe Martinez (1984-) acteur pornographique ;
 Jean Martinez (1962-), comédien, producteur et metteur en scène français de théâtre ;
 Jean-Claude Martinez (1945-), homme politique français ;
 Jean-Luc Martinez (1964-), archéologue et historien de l'art français ;
 Jean-Marc Martinez (1956-), footballeur français ;
 Jésus Martinez (1930-), coureur cycliste né espagnol, naturalisé français ;
 Jimmy Martínez (1997-), footballeur chilien ;
 Joaquín Costa Martínez (1846-1911), homme politique espagnol ;
 Joaquín Martínez (1930-2012), acteur américain d'origine mexicaine ;
 John Martínez (1983-), coureur cycliste colombien ;
 Jonathan Lastra Martínez (1993-), coureur cycliste espagnol ;
 Jorge Andrés Martínez (1983-), footballeur uruguayen ;
  ;
  (1955-), écrivain catalan ;
  ;
  ;
  ;
 José María Martínez-Hidalgo y Terán (1913-2005), marin espagnol ;
 Joseph Martinez (ou Josef Martinez) (1878-19??), gymnaste français ;
 Juan Martinez (ou Juan Antoine Martinez) homme politique français ;
 Juan Antonio Martínez (?-1854), homme politique guatémaltèque ;
 Juan Ignacio Martínez (1964-), entraîneur espagnol de football ;
 Julio Aparicio Martínez (1932-), ancien matador espagnol ;
 Justo Gallego Martínez (1925-2021), maçon-architecte ;
 Kiko Martínez (1986-), boxeur espagnol ;
 Laureano Tacuavé Martínez, dit Tacuabé (1809-?), Charrúa présenté en France comme attraction de cirque.
 Lisa Martinez (2000-), footballeuse française ;
 Luciano Martínez (1997-), coureur cycliste argentin ;
  ;
 Luis Enrique Martínez (1978-), footballeur colombien ;
 Luisa Martínez Casado (1860-1925), actrice de théâtre cubaine ;
 Magdelin Martínez (1976-), athlète cubaine ;
  ;
 Manuel Iborra Martínez (1952-), cinéaste espagnol;
 María Martínez (1983-), escrimeuse olympique vénézuélienne ;
 María del Carmen Martínez Sancho (1901-1995), mathématicienne espagnole ;
 Mariano Martínez (1948-), ancien cycliste français, frère de Martin et père de Yannick et de Miguel ;
  ;
 Martin Martinez (1946-2012), coureur cycliste français, frère de Mariano et oncle de Yannick et de Miguel ;
 Mayte Martínez (1976-), athlète espagnole ;
 Mel Martinez (1946-), homme politique américain ;
 Melanie Martinez (1995-), chanteuse américain ;
 Mercedes Martinez (1980-) catcheuse (lutteuse professionnelle) américaine ;
 Michel Martinez (1979-), joueur de tennis de table français ;
  ;
 Nacho Martínez (1952-1996), acteur espagnol ;
 Natalie Martínez (1984-), actrice américaine ;
 Nelson Martínez (1951-2018), chimiste et homme politique vénézuélien ;
 Olivier Martinez (1966-), acteur français ;
 Olivier Martinez (1966-), footballeur français ;
 Orlando Martínez (1944-2021), boxeur cubain ;
 Patrice Martinez (1963-2018), actrice américaine ;
 Paulino Martínez (1952-), coureur cycliste espagnol ;
  ;
 Petra Martínez (1944-), actrice espagnole de théâtre et de cinéma ;
  ;
  ;
  ;
 Rey Ángel Martínez (1980-), footballeur cubain ;
  ;
  ;
  ;
 Rogelia Cruz Martínez (1940-1968), militante de gauche guatémaltèque ;
 Román Martínez (1988-), basketteur mexicain ;
 Roméo Martinez (1911-1990), historien français de la photographie ;
 Roy Allan Martinez (19?-), dessinateur de comics philippin ;
 Rubén Martínez Villena (1899-1934), écrivain cubain ;
 Serafín Martínez (1984-), coureur cycliste espagnol ;
 Sergio Daniel Martínez (1969-), footballeur uruguayen ;
 Sofía Martínez (1965-), compositrice espagnole ;
 Tessa Martinez (2001-), coureuse cycliste française ;
 Todd Martínez (né en 1968), chimiste américain ;
 Tomás Eloy Martínez (1934-2010), écrivain, journaliste et professeur argentin ;
 Tomás Herrera Martínez (1950-2020), joueur cubain de basket-ball ;
 Tommy Martinez (1992-), acteur américano-vénézuélien ;
  ;
 Walter Martinez (1982-2019), footballeur international hondurien ;
 Williams Martínez (1982-2021), footballeur uruguayen ;
 Yanina Martínez (1993-), athlète argentine ;
 Yannick Martinez (1988-), coureur cycliste professionnel français, fils de Mariano, neveu de Martin et frère de Miguel ;
 Yuberjén Martínez (1991-), boxeur colombien médaillé d'argent olympique ;
  (1903-1994), poète espagnol.

Toponyme 

 Martínez, une commune de la province d'Ávila, de la communauté autonome de Castille-et-León, en Espagne ;
 Martínez, une ville de la province de Buenos Aires en Argentine ;
 Pedro Martínez, une commune de la province de Grenade, de la communauté autonome d'Andalousie en Espagne ;
 Martinez, une ville de Californie ;
 General Enrique Martínez, une ville de l'Uruguay ;
 San Juan y Martínez, ville de la province de Pinar del Río à Cuba ;
 Hôtel Martinez, palace de luxe situé sur la Croisette de Cannes fondé par Emmanuel Martinez (1882-1973) ;

Autres 
 Martinez, cocktail à base de gin et de vermouth ;
 The Martinez Brothers, duo de disc-jockey américain, élu DJ de l'année en 2014 par le magazine Mixmag.

Voir aussi

Articles connexes 
 Système traditionnel des noms espagnols
 Liste des noms de famille les plus courants en France
 Étymologie des patronymes français

Lien externe 
 Article  N.B. : ce site supprime les signes diacritiques dans les patronymes.

Homonymie de nom de famille